Název Viešvilė může znamenat:
 sídlo v Litvě:
 Viešvilė (okres Jurbarkas) – městys v okrese Jurbarkas, kterým protéká Viešvilė
 Viešvilė (ves) – ves nedaleko na jih od městečka Viešvilė
 Viešvilė (okres Radviliškis) – ves v okrese Radviliškis, 5 km na jihovýchod od Šeduvy
 říčka v Litvě:
 Viešvilė (Němen) – pravý přítok Němenu, (hydrologické pořadí: 10012342), říčka protéká městečkem Viešvilė.